Sagoe (Muara Tiga), een plaats in Indonesië
Sagoe (Simpang Tiga), een plaats in Indonesië
Sagoe (Trienggadeng), een plaats in Indonesië
Sagoe (Peusangan), een plaats in Indonesië
Sagoe (Keumala), een plaats in Indonesië
Sagoe (Delima), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing